

Architettura 
Uzbekistan
 Minareto Kalyan – minareto di Bukhara
 Moschea Kalyan – moschea di Bukhara

Geografia 
India
 Kalyan – città del Maharashtra
 Kalyan – tehsil del Maharashtra
 Kalyan-Dombivali – suddivisione del Maharashtra
Nepal
 Kalyan – villaggio del Bheri
Pakistan
 Kalyan – villaggio del Punjab

Persone 
 Adhir Kalyan – attore sudafricano di origine indiana
 Arjun Kalyan – scacchista indiano
 Pawan Kalyan – attore, sceneggiatore e regista indiano